Sugar River (engl. für „Zucker-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sugar River (Black River), in New York
 Sugar River (Connecticut River), in New Hampshire
 Sugar River (Pecatonica River), in Wisconsin und Illinois
 Sugar River (Tittabawassee River), in Michigan